bł. Franciszek z Fabriano (1251–1322) – włoski franciszkanin
 bł. Franciszek Pérez Godoy (1540–1570) – hiszpański nowicjusz, męczennik, błogosławiony Kościoła katolickiego 
 bł. Franciszek Aranha (1551–1583) – portugalski jezuita, męczennik
 bł. Franciszek Pacheco (1556–1626) – prowincjał jezuitów, męczennik 
 bł. Franciszek Zirano (1564–1603) – włoski franciszkanin, męczennik
 bł. Franciszek Morales Sedeño (ok. 1567–1622) – hiszpański dominikanin, misjonarz, męczennik
 bł. Franciszek Gálvez (1575–1623) − hiszpański franciszkanin, męczennik
 bł. Franciszek Kuhyōe (zm. 1627) – japoński tercjarz franciszkański, męczennik 
 bł. Franciszek od Jezusa Terrero de Ortega Pérez (1597–1632) − hiszpański augustianin, męczennik
 bł. Franciszek Yakichi (1619–1622) − japoński męczennik
 bł. Franciszek Nihachi (1623–1628) − japoński męczennik
 bł. Franciszek de Posadas (1644–1713) – hiszpański dominikanin
 bł. Franciszek Jacek Lé Livec de Trésurin (1726–1792) – francuski jezuita, męczennik
 bł. Franciszek Dardan (1733–1792) – francuski prezbiter, męczennik
 bł. Franciszek Belamain (1733–1792) – francuski jezuita, męczennik
 bł. Franciszek Ludwik Hébert (1733–1792) – francuski ksiądz, męczennik
 bł. Franciszek Vareilhe-Duteil (1734–1792) – francuski jezuita, męczennik
 bł. Franciszek Józef de la Rochefoucauld (1735–1792) – biskup Beauvais, męczennik
 bł. Franciszek Ksawery Hong Gyo-man (1738–1801) – koreański męczennik
 bł. Franciszek Lefranc (1739–1792) – francuski ksiądz, męczennik
 bł. Franciszek Bae Gwan-gyeom (ok. 1740–1750–1800) – koreański męczennik
 bł. Franciszek Józef Pey (1759–1792) – francuski ksiądz, męczennik
 bł. Franciszek Yi Bo-hyeon (1773–1800) – koreański męczennik
 bł. Franciszek Bang (zm. 1799) – koreański męczennik
 bł. Franciszek Yun Ji-heon (1764–1801) – koreański męczennik
 bł. Franciszek od Jezusa, Maryi, Józefa Palau y Quer (1811–1872) – hiszpański karmelita bosy
 bł. Franciszek Pinazo (1812–1860) – hiszpański franciszkanin, misjonarz, męczennik
 bł. Franciszek Ksawery Seelos (1819–1867) – niemiecki redemptorysta, misjonarz
 bł. Franciszek Faà di Bruno (1825–1888) – włoski ksiądz, założyciel minimitek od Matki Bożej
 bł. Franciszek z Pauli Victor (1827–1905) – brazylijski ksiądz
 bł. Franciszek Gárate (1857–1929) – hiszpański jezuita
 bł. Franciszek Maria Greco (1857–1931) – włoski ksiądz, założyciel Małych Pracowników Najświętszego Serca Pana Jezusa
 bł. Franciszek Ibáñez Ibáñez (1876–1936) – hiszpański ksiądz, męczennik
 bł. Franciszek Calvo Burillo (1881–1936) – hiszpański ksiądz, męczennik
 bł. Franciszek Paleari (1863–1939) – włoski ksiądz
 bł. Franciszek Stryjas (1882–1944) – polski katecheta, męczennik
 bł. Franciszek Pianzola (1881–1943) – włoski ksiądz
 bł. Franciszek Gjini (1886–1948) – albański biskup, męczennik
 bł. Franciszek Rosłaniec (1889–1942) – polski ksiądz, męczennik
 bł. Franciszek Remón Játiva (1890–1936) – hiszpański franciszkanin, męczennik
 bł. Franciszek Rogaczewski (1892–1940) – polski ksiądz, męczennik
 bł. Franciszek Sendra Ivars (1899–1836) – hiszpański ksiądz, męczennik
 bł. Franciszek Carceller Galindo (1901–1936) – hiszpański pijar, męczennik
 bł. Franciszek Jägerstätter (1907–1943) – austriacki męczennik
 bł. Franciszek Drzewiecki (1908–1942) – polski orionista, męczennik
 bł. Franciszek Dachtera (1910–1944) – polski ksiądz, męczennik
 bł. Franciszek Bonifacio (1912–1946) – włoski ksiądz, męczennik
 bł. Franciszek Monzón Romeo (1912–1936) – hiszpański dominikanin, męczennik
 bł. Franciszek de Paula Castello y Aleu (1914–1936) – hiszpański działacz Akcji Katolickiej, męczennik
 bł. Franciszek Fernández Escosura (1917–1936) – hiszpański dominikanin, męczennik
 bł. Franciszek Kęsy (1920–1942) – męczennik
 bł. Franciszek Spoto (1924–1964) – włoski misjonarz

Zobacz też: Święty Franciszek